Adolfo Faggi (1868-1953) – filosofo e psicologo italiano
 Angelo Faggi (1885-1967) – sindacalista e politico italiano
 Antonella Faggi (1961) – politica e imprenditrice italiana
 Franco Faggi (1926-2016) – canottiere italiano
 Vico Faggi, pseudonimo di Alessandro Orengo detto Sandro (1922-2010) – magistrato, drammaturgo, poeta e traduttore italiano

Pagine correlate 
Faggio (disambigua)